Ла-Ли́неа, Ла-Ли́неа-де-ла-Консепсьо́н () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Гибралтар. Занимает площадь 26 км². Население — 64645 человек (на 2010 год). Образует агломерацию с городом Альхесирас. Расстояние — 134 км до административного центра провинции. Граничит с Гибралтаром — заморской территорией Великобритании.

Покровителем города считается Пресвятая Дева Непорочного Зачатия (Инмакулада Консепсион).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Кадиса